Warsaw Open 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, som blev spillet udendørs på grusbaner. Det var 13. udgave af Warsaw Open, og turneringen var en WTA Premier-turnering på WTA Tour 2009. Kampene blev afviklet i Legia Tennis Club i Warszawa, Polen den 18. – 23. maj 2009.

Damesingletitlen blev meget overraskende vundet af den rumænske kvalifikationsspiller Alexandra Dulgheru, som i den over tre timer lange finale vandt 7-6, 3-6, 6-0 over Alona Bondarenko fra Ukraine. Dulgheru var kun rangeret som nr. 201 i verden og havde inden turneringen aldrig tidligere kvalificeret sig til hovedturneringen i en turnering på WTA Tour'en. Den 19-årige rumæner blev dermed den kun femte spiller gennem tiden rangeret uden for top 200 til at vinde en WTA-turnering. De fire første var Angelique Widjaja i Bali i 2001 (nr. 579), Fabioloa Zuluaga i Bogotá i 2002 (nr. 285), Tamira Paszek i Portorož i 2006 (nr. 259) og Lindsay Davenport i Bali i 2007 (nr. 234). Sejren betød, at Dulgheru avancerede 118 pladser på ranglisten til nr. 83, og dermed nåede hun op i top 100 for første gang i sin karriere.

Finalemodstanderen Alona Bondarenko havde ellers spillet en glimrende turnering og kun tabt 15 partier på sin vej til finalen. I kvartfinalen besejrede hun den tidligere 1'er på WTA's verdensrangliste, Marija Sjarapova, som gjorde comeback i damesingle efter mange måneders skadespause. Det var Bondarenkos anden finaleplads i Warsaw Open gennem tiden − den første var i 2006, hvor hun tabte til Justine Henin.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, hvoraf de 23 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillere deltog på grundlag af et wildcard (markeret med WC nedenfor), mens de sidste seks spillere var gået videre fra kvalifikationen (Q), heraf to lucky losers (LL), der erstattede de to topseedede spillere, Agnieszka Radwanska og Caroline Wozniacki, som begge meldte afbud på grund af rygskader.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Warsaw Open  
 Sony Ericsson WTA Tour – 2009 Warsaw Open

Noter 

WTA Tour 2009